Whirl — езотерична мова програмування, створена Сіном Хебером у 2004 році. Whirl має тільки дві інструкції  0 та 1. Вся мова має 24 команди.

Приклади коду

Цей код приймає 2 числа від користувача, додає їх і відображає результат 
 011000001111000011111000001111000011111000001111000
 011111000001100100000110011111000111000111100011001
 11000000000111110001000111110011001111100010001100

«Hello, World!» 
 1100011001110001111100000100011111000110000000001100000111
 0000011000001000001100011110000011111000001110000111110010
 0011001110000111111100001001111100011000000000110000011000
 1111100010000000000000000000010011111100001111110001000000
 0000000000000000000001111100010010000000011111100010000000
 0000001001000011111000001110000111110010001100011000000100
 0100000110000000000000000011000001110011111001111110001001
 1100111100001110001001111111000011100011000000000000000000
 0000000000000001000100001111100000111000011111001100011100
 0001110000000100011111000001111100010000000001110001100000
 0000000000000000000000000010010000111110000011100001110001
 0000000000000100010000111110001110001111100111111000011100
 0011001110001110000000000011111000001110001100001101100010
 0000000001000000111110000011100001111100000001000111000000
 0000000000000000000000000100000011111000001100

Посилання 
  
 Імплементація Whirl на С++

Примітки 

Езотеричні мови програмування